Charles Buisine-Rigot (1820-1893), menuisier et sculpteur sur bois français,
 Fernand Rigot (1894-1981), cinéaste et un producteur de cinéma belge,
 Paul Rigot (1995-), joueur français de basket-ball,
 Robert Rigot (1908-1998), dessinateur et illustrateur de bande dessinée,
 Robert Rigot (1929-), sculpteur français,
 Solène Rigot (1992-), une actrice française.

Patronyme français